OMM, Sigle composé des trois lettres O et deux fois M, peut faire référence à :

 Organisation météorologique mondiale
 Officier de l'Ordre du mérite militaire (Canada), les titulaires portent OMM à la fin de leur nom
 L'Observatoire du Mont-Mégantic, un observatoire astronomique situé dans la province de Québec, au Canada.
 L'Orchestra of the Music Makers de Singapour.
 L'Ordre mariamite maronite
 Open Music Model